Shady Grove ist der Name folgender Orte:

 Shady Grove (Illinois)
 Shady Grove (Iowa)
 Shady Grove (Maryland)
 Shady Grove (Cherokee County, Oklahoma)
 Shady Grove (McIntosh County, Oklahoma)
 Shady Grove (Pawnee County, Oklahoma)
 Shady Grove (Tennessee)
 Shady Grove (Burnet County, Texas)
 Shady Grove (Cherokee County, Texas)
 Shady Grove (Dallas County, Texas)
 Shady Grove (Hopkins County, Texas), seit 1980 unbewohnt
 Shady Grove (Houston County, Texas)
 Shady Grove (Nacogdoches County, Texas)
 Shady Grove (Panola County, Texas)
 Shady Grove (Smith County, Texas)
 Shady Grove (Upshur County, Texas)

Shady Grove bezeichnet folgende, im NRHP gelistete Objekte:
 Shady Grove (Kentucky), ID-Nr. 85001536
 Shady Grove (Virginia), ID-Nr. 82004548

Siehe auch:
 Shady Grove Township